MTOM steht für:
 SOAP Message Transmission Optimization Mechanism, eine W3C-Empfehlung für die Übertragung binärer Daten in Webservices
 Maximum Take-Off Mass, das Höchstabfluggewicht (Maximale Startmasse) eines Luftfahrzeugs

Abkürzung